Scoca ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Gaetano Scoca (* 1935), italienischer Rechtswissenschaftler
 Maretta Scoca (1938–2018), italienische Politikerin
 Salvatore Scoca (1894–1962), italienischer Jurist und Politiker (Democrazia Cristiana)